Synchytriaceae är en familj av svampar. Synchytriaceae ingår i ordningen Chytridiales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Pisksvampar
Synchytriaceae